Recha steht für:

 (573) Recha, Asteroid des Hauptgürtels

Recha ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Recha (* 1992), singapurischer Fußballspieler